U 46 bezeichnet:

 eine Dortmunder U-Bahn-Linie, siehe Stadtbahn Dortmund
 SM U 46, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 46 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U46